William Warren (entomoloog), Engels entomoloog
 William Warren (historicus), Amerikaans historicus
 William Warren (Amerikaans politicus), Amerikaans volksvertegenwoordiger
 William Warren (Newfoundlands politicus), premier van Newfoundland